Pellizza ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868–1907), Maler und Vertreter des italienischen Realismus
 Henri Pellizza (1920–2001), französischer Tennis- und Badmintonspieler